Triantafyllos ist der Vorname mehrerer Personen:

 Triantafyllos (ca. 1665–1680), Heiliger der griechisch-orthodoxen Kirche
 Triantafyllos Kordogiannis (1890–unbek.), griechischer Säbelfechter